Příjmení Cíger nosí více významných osobností:

 Anton Cíger (1911–1976) – slovenský dirigent, hudební skladatel, pedagog a sběratel lidových písní
 Jozef Cíger-Hronský (1896–1960) – slovenský spisovatel, malíř, redaktor, nakladatel, autor literatury pro mládež, později tajemník a správce Matice slovenské
 Zdeno Cíger (* 1969) – bývalý československý a slovenský lední hokejista, později hokejový trenér